И́горь Гера́симович Тере́нтьев (, Павлоград — 17 июня 1937, Бутырская тюрьма, Москва) — русский , , , представитель русского авангарда.

Биография и творчество

Происхождение 
Родился  года в Павлограде, в семье поручика (в дальнейшем — полковника жандармерии) Герасима Львовича Терентьева и дочери отставного ротмистра Елизаветы (Елисаветы) Михайловны фон Дерфельден. Имел брата и двух сестёр: Владимира (родился 17/29 мая 1894), Ольгу (родилась 28 апреля /11 мая 1897) и Татьяну (родилась 18 /31 мая 1900). 

После окончания гимназии В Харькове, куда в начале 1900 года переехали Терентьевы, поступил на юридический факультет Харьковского университета. В 1912 году перевёлся на , который окончил в 1914 году.

В 1916 году женился и переехал жить в Тифлис, в дом отца жены, Михаила Викентьевича Карповича.

В 1918 году вошёл в созданную Ильей Зданевичем футуристическую группу «41°» (К. Зданевич, А. Крученых и др.).

В 1922 году безуспешно пытался эмигрировать для воссоединения со своей семьёй. Отправился в Константинополь (Стамбул), но к моменту его приезда визы во Францию, где обосновались Терентьевы, выдавать перестали, и ему пришлось вернуться обратно.

Летом 1923 года переехал в Петроград. Работал в Музее художественной культуры (в дальнейшем — ГИНХУК) вместе с К.Малевичем, М.Матюшиным, П. Филоновым. В начале 1924 года он приступил к режиссёрской работе в Агитстудии и в Красном театре, для которого написал и поставил пьесу «Джон Рид» (премьера состоялась 24 октября 1924 года). Создал экспериментальный Театр Дома печати, в Шуваловском дворце на Фонтанке. Здесь Терентьев, считавший себя учеником Мейерхольда, поставил собственную пьесу «Узелок», оперу «Джон Рид» (1926, композитор Владимир Кашницкий), «Ревизор» Гоголя (одну из рецензий на постановку опубликовал А. Пиотровский), спектакль «Наталья Тарпова» (по одноимённому роману С. Семенова).

В 1928 году гастролировал с Театром Дома печати в Москве в Театре Мейерхольда. Гастроли прошли успешно. А. Луначарский предложил перевести театр в Москву, однако ни помещения, ни денег Терентьев не получил, труппа распалась. Терентьев уехал на Украину, ставил в Одессе «Чудака» Афиногенова, «Ревизора» в Харькове. Работал в Днепропетровске в Русской драме, создал Украинский молодёжный театр.

Арестован в 1931 году в Днепропетровске. По статье 58 осуждён на 5 лет. Отбывал срок на Беломорканале, освобождён досрочно в 1934 году. Приехал в Москву. Пробовал, но не смог устроиться на работу в театр. Начал снимать фильм «Восстание камней» о событиях гражданской войны в Керчи, работа не была завершена. Терентьева пригласили с агитбригадой по вольному найму на канал Москва-Волга. На строительство канала приезжал М. Горький, агитбригаду Терентьева фотографировал А. Родченко.

28 мая 1937 года Терентьев был арестован повторно в Дмитрове. Расстрелян 17 июня в Бутырской тюрьме. Родственникам в 1959 году была выдана фальшивая справка о его смерти в 1941 году от «упадка сердечной деятельности».

Театральные постановки 
 «Ревизор» — комедия Н. В. Гоголя, Ленинград, театр Дома печати, 1927 г.
 «Луна-парк» — оперетта, муз. Н. М. Стрельникова. Московский театр оперетты, 1928 г.

Фильмография

Значение 
 Немецкий славист Вольфганг Ка́зак традиционно пытался идентифицировать Терентьева как «младшего брата» русского футуризма, и устанавливал (как если бы русский футуризм был чем-то прозрачно-ясным) понятные для себя векторы «влияния», — что методологически спорно, так как Терентьев и «41°» с первых шагов с футуризмом категорически размежевались (можно говорить лишь о «взаимовлияниях» в среде русского авангарда):
«Терентьев как русский футурист находился под влиянием А. Кручёных, В. Маяковского и С. Третьякова. Его малочисленные публикации обнаруживают тот же самый подход протеста, возвращения к первоначальному значению слова и попытку при помощи отстраняющего способа набора обратить внимание на слово и смысл в новом контексте. К его технике принадлежит, между прочим, приверженность к общеизвестным пословицам, которыми он пользуется как языковым и смысловым материалом».

Библиография 
 Крученых грандиозарь. — Тифлис, 1919 — 16 c.
 Херувимы свистят. Тифлис, 1919
 17 ерундовых орудий. Тифлис, 1919
 Факт. Тифлис, 1919
 Рекорд нежности: Житие Ильи Зданевича. Тифлис, 1919
 Трактат о сплошном неприличии. Тифлис, 1920
 Джон Рид: Пьеса в четырёх действиях. М.; Л., 1927
 Собрание сочинений / Составление, подг. текста, биограф. справка, вступит.ст. и комментарии М.Марцадури и Т.Никольской. Bologna: S.Francesco, 1988. — 552 с («Eurasiatica: Quaderni del Dipartamento di Studi Eurasiatici Universita degli Studi di Venezia. 7»)
 Un record de tendresse (Рекорд нежности). Paris, 1990
 Мои похороны: Стихи. Письма. Следственные показания. Документы / Под ред. С.Кудрявцева. М.: Гилея, 1993.
 Следственное дело Игоря Терентьева / Публ. С. В. Кудрявцева, вступ. ст. и примеч. Н. А. Богомолова и С. В. Кудрявцева // Минувшее: Исторический альманах. 18. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1995
 Мои похороны: Стихи. Киев: Журавль, 1995 (тираж 50 нумерованных экз.)
 Вот трагедия Јордано Бруно: в наборе и в авторской рукописи — письме Илье Зданевичу / Общ. ред., публ. и комм. С.Кудрявцева; разработка плана содержания и графич. оформл. В.Кричевского. М.: Гилея; А и Б, Типолигон, 2000. — [16 с.] — [298 нумер.экз.] [ Факсимиле ]. — рецензия Павла Дмитриева
 Два типографических шедевра. Факсимильное издание. Статьи. Комментарии / Сост. и научн. ред. А. А. Россомахин. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. — 112 с. : ил. + 16 с. + 32 с. [2 факсимильных издания 1919/1920 гг.]. — (AVANT-GARDE; вып. 5). ISBN 978-5-94380-172-3
 публикации в прессе
 Терентьев И. Маяковский «Левее Лефа» [: статья] // Новый ЛЕФ. 1928. N 9. С.47-48.

Примечания

Литература 
 Терентьева Т. Мой отец Игорь Терентьев // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. — Bern: Peter Lang, 1991.
 Терентьева Т. И. Долгая, быстрая жизнь. — : Фолиум, 2007.
 Следственное дело Игоря Терентьева (1931) / Публикация С. В. Кудрявцева; вступительная статья и примечания Н. А. Богомолова и С. В. Кудрявцева // Минувшее: Исторический альманах. — ; : Atheneum; Феникс, 1995.
 Терентьевский сборник / Под ред. С. Кудрявцева. Вып. 1, 2. — : Гилея, 1996, 1998.
 Никольская Т. Игорь Терентьев // Забытый авангард. [Книга 1.] — Wien, [1989]. — С. 95—96.
 Никольская Т. «Фантастический город»: Русская культурная жизнь в Тбилиси: 1917—1921. — : Пятая страна, 2000. — 192 с. — ISBN 5-901250-07-9.
 Никольская Т. Авангард и окрестности. — : Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. — 320 с. — ISBN 5-89059-010-3 — рецензия А. Крусанова.
 Паустовский К. Г. Бросок на юг [: воспоминания] // Паустовский К. Г. Собр. соч. в 8 т. — : Художественная литература, 1968. Т. 5. — С. 382.
 Бренер А., Кудрявцев С. Гнига зауми и за-зауми. — : Гилея, 2017. — С. 73—91.

Ссылки 
 Игорь Терентьев. Два типографических шедевра. Факсимильное издание. Статьи. Комментарии / сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. —  : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014.
 Терентьев И. Јордано Бруно. — электронная версия текста
 Терентьев Игорь. Джон Рид: пьеса в четырех действиях
 Шахназарова, Анна; Ляшенко, Михаил. «± 41°» — о книгах издательства, на сайте «Журнала поэзии А Б Г» (Тбилиси, республика Грузия)
 Деполь, Жюдит. Заумный «Ревизор» Терентьева
 Кондратенко, Роман Игорь Терентьев: Биография постмодерниста // Петербургский театральный журнал. — 1996. — № 12.

Поэты России
Поэты России XX века
Русские поэты
Русские поэты-футуристы
Теоретики русского авангарда
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Казнённые писатели
Художники русского авангарда
Поэты русского авангарда
Театральные режиссёры русского авангарда
Режиссёры Московского театра оперетты
Русский футуризм
Расстрелянные в РСФСР
Заключённые Белбалтлага